Plankl steht für:

 Plankl (Südtirol), deutscher Name der Südtiroler Siedlung Plancola

Plankl ist der Familienname folgender Personen:

 Joana Plankl (* 1988), österreichische House-DJane (Progressive und Electro House)
Wilhelm Plankl (1900–1958), österreichischer Altphilologe und Übersetzer